Vidense pode referir-se ao nome dado a um habitante ou natural (gentílico) de:

Vide, no concelho de Seia;
Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira;
Castelo de Vide, no concelho do mesmo nome.

Desambiguação